Jamesoniellaceae är en familj av bladmossor. Jamesoniellaceae ingår i ordningen Jungermanniales, klassen Jungermanniopsida, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Jamesoniellaceae 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor
Jamesoniellaceae